Il doppio del torneo di tennis San Luis Potosí Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Łukasz Kubot e Oliver Marach che hanno battuto in finale Juan Pablo Brzezicki e Juan Pablo Guzmán 6-1, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Jason Marshall /  Huntley Montgomery (primo turno)
 Santiago González /  Alejandro Hernández (primo turno)

 Federico Browne /  Ignacio Gonzalez-King (semifinali)
 Stephen Huss /  Tuomas Ketola (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Luis Potosí Challenger 2005